Lato B – termine usato per indicare le natiche
 Lato B – una delle due facce di un disco in vinile
 Lato B – programma televisivo sanmarinese

Pagine correlate 
 B-Side
 B-Sides